Besa steht für:
 eine äthiopische Münze/Währung, siehe Äthiopischer Birr
 eine Stadt in Mittelägypten, siehe Antinoupolis
 ein attischer Demos, siehe Besa (Demos)
 ein Abt des Weißen Klosters in Oberägypten im 5. Jahrhundert, siehe Besa (Abt)
 ein System der Curaviva Schweiz für Ressourcenklärung, Zielvereinbarung, Leistungsverrechnung und Qualitätsförderung angewendet in vielen Schweizerischen Pflegeheimen, siehe BESA
 ein britisches Maschinengewehr, siehe Besa-Maschinengewehr
 ein zentrales Element im alten albanischen Gewohnheitsrecht (Kanun), siehe Abschnitt Besa dort

Besa ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Alessandri Besa (1923–2022), chilenischer Anwalt und Politiker
 José Luis Sánchez Besa (1879–1955), chilenischer Luftfahrtpionier

BESA steht für:
 British Engineering Standards Association, siehe British Standards Institution #Geschichte

Siehe auch:
 Beša
 Bessa
 Beza

Abkürzung